Ratte, comune francese
 159409 Ratte, asteroide della fascia principale
 Landkreuzer P-1000 Ratte, progetto irrealizzato del più pesante e potente carro armato superpesante

Pagine correlate

 Die Ratte